Hochreut ist der Ortsname von

 Hochreit (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hochreit (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hochreit (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hochreit (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Hochreit (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochreit (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hochreit (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Hochreit (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Hochreit (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochreit (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochreit (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochreit (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Hochreit (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochreit (Gemeinde Göstling), Ortschaft der Gemeinde Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 
 Hochreit (Gemeinde Schwertberg), Ortsteil der Gemeinde Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochreith
 Hochreut